Cordoba (Córdoba) je lahko:

Geografija 
 Kordova (špansko Córdoba), mesto v Španiji
 Córdoba, Argentina, drugo največje mesto v Argentini
 Córdoba (provinca), ena od provinc v upravni delitvi Argentine
 Córdoba, Mehika, mesto v mehiški zvezni državi Veracruz

Drugo 
 Córdoba CF, španski nogometni klub iz Kordove
 Chrysler Cordoba, znamka avtomobila proizvajalca Chrysler
 SEAT Córdoba, znamka avtomobila proizvajalca SEAT